K5:

 K5 — процессор, был разработан компанией AMD.
 K5 — 280-мм немецкое тяжёлое железнодорожное орудие.

См. также 
 К-5